Ордея́ () — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии. Входит в состав Вишневского сельсовета, до 2016 года входила в состав Войстомского сельсовета.

Расположена в восточной части района на реке Поддубянка. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 13,5 км, до центра сельсовета агрогородка Войстом по прямой — 13 км. Ближайшие населённые пункты — Окушковщина, Рудня, Ягодново. Площадь занимаемой территории составляет 0,2284 км², протяжённость границ 6770 м.

История 
Деревня отмечена на карте Шуберта (середина XIX века) под названием Ордзея в составе Беницкой волости Ошмянского уезда Виленской губернии.. В 1865 году Ордея насчитывала 31 ревизскую душу, 9 дворов и 69 жителей, из них 35 православных и 34 католика. Входила в состав имения Залесье Огинских.

После Советско-польской войны, завершившейся Рижским договором, в 1921 году Западная Белоруссия отошла к Польской Республике и деревня была включена в состав новообразованной сельской гмины Войстом Свенцянского повета Виленского воеводства. 1 января 1926 года гмина Войстом была переведена в состав Вилейского повета.

В 1938 году Ордея насчитывала 24 дыма (двора) и 152 души.

В 1939 году, согласно секретному протоколу, заключённому между СССР и Германией, Западная Белоруссия оказалась в сфере интересов советского государства и её территорию заняли войска Красной армии. Деревня вошла в состав новообразованного Сморгонского района Вилейской области БССР. После реорганизации административного-территориального деления БССР деревня была включена в состав новой Молодечненской области в 1944 году. В 1960 году, ввиду новой организации административно-территориального деления и упразднения Молодечненской области, Ордея вошла в состав Гродненской области.

Население

Транспорт 
Через деревню проходит автомобильная дорога местного значения  Шостаки — Мицкевичи — Студенец.

С райцентром населённый пункт связан автобусным маршрутом Сморгонь — Ордея.

Достопримечательности 
К северо-западу от Ордеи располагается территория биологического заказника «Мицкевичский».

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района